Phew peut faire référence à :

Phew, une chanteuse japonaise,
 (1981), premier album musical de celle-ci.
King Phew, un personnage de The Illmoor Chronicles,
Kung Phews, une race originaire de Chi Fang dans le jeu vidéo Serious Sam II,
Phew! (1974), album musical de Claudia Lennear.